Die Bardsragujn chumb 2004 war die 13. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 8. April 2004 und endete am 7. November 2004. Jedes Team spielt viermal gegen jedes andere Team, zweimal zu Hause, zweimal auswärts.

Mit 16 Punkten Vorsprung holte Pjunik Jerewan zum 4. Mal in Folge den Meistertitel und qualifizierte sich damit für die UEFA Champions League. Im UEFA-Pokal spielten Vizemeister MIKA Aschtarak und Pokalfinalist Banants Jerewan, Lernagorts-Ararat startete im Intertoto Cup.

In dieser Saison gab es keinen Absteiger, weil der Fußballverband Armeniens beschloss, in der Saison 2005 die Anzahl der Mannschaften von acht auf neun zu erhöhen.

Torschützenkönig wurden Edgar Manutscharjan und Galust Petrosjan, beide von Pjunik Jerewan mit je 21 Toren.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004